Николай Петрович Корбут (род. 1 ноября 1948, деревня Гутница, Слуцкого р-на, Минской области) — министр финансов Белоруссии, с 1997 по август 2008 года.

Образование 
 Окончил Минский финансовый техникум в 1966 году.
 Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева (1977).

Карьера 
 1966—1969 — экономист по госдоходам Любанского райфинотдела города Любань.
 1969—1970 — старший экономист, ревизор-инспектор госдоходов Минского областного финансового отдела.
 1970—1972 — служил в Советской армии.
 1972—1980 — старший экономист отдела госдоходов отдела финансирования народного хозяйства; далее:
 зам. начальника бюджетного отдела;
 начальник штатного отдела Минского областного финансового отдела.
 1977 — окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства; специальность "финансы и кредит".
 1997— август 2008 — министр финансов Белоруссии.
 1997—2008 — руководитель Белорусской ассоциации гимнастики с 1997 по 2008 год. Оставил пост по состоянию здоровья.

Примечания

Ссылки 

 Николай Петрович Корбут — пресс-портрет на Яндексе.
 КОРБУТ Николай Петрович, Министр финансов Республики Белоруссия

Министры финансов Белоруссии
Выпускники вузов Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании